The Essential Korn — дводискова компіляція американського ню-метал гурту Korn. До релізу потрапили 28 пісень починаючи з дебютного студійного альбому Korn і до збірки Greatest Hits Vol. 1. Мастеринг: Вік Анесіні. Зведення: Френк Філіпетті, Воррен Г'юарт. Дизайн, артдирекція: Жаннет Качоровський. Продюсери компіляції: Пітер Кетсіс, Даррен Салмієрі.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Korn
Англомовні музичні альбоми